Mother Machree, filme mudo de John Ford exibido no Brasil como Minha Mãe
Minha Mãe (2004), filme francês com Isabelle Huppert
Mia madre, filme italiano de 2015 com John Torturro, traduzido em Portugal como Minha Mãe
"Minha Mãe" (canção), composta e gravada por Djavan

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música